Casus belli – espressione latina che indica una motivazione per una dichiarazione di guerra
 Casus Belli – rivista francese di giochi di ruolo
 Casus Belli – gruppo musicale
 Casus belli EP – EP di Fabri Fibra del 2012